Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Hammann:

 USS Hammann (DD-412), ein Zerstörer der Sims-Klasse, 1939 in Dienst gestellt und 1942 gesunken
 USS Hammann (DE-131), ein Geleitzerstörer der Edsall-Klasse, in Dienst von 1942 bis 1946

Hammann